Стефани Ён Хван (более известная как Тиффани, Тиффани Хван или Тиффани Ён) — американская певица, одна из ведущих вокалисток гёрл-группы Girls’ Generation. Её дискография включает в себя один мини-альбом, два видеоклипа, десять синглов (включая восемь в качестве приглашённого артиста) и двенадцать саундтреков. Сольный дебют состоялся в мае 2016 года с мини-альбомом I Just Wanna Dance.

Альбомы

Мини-альбомы

Синглы

Как главный артист

Коллаборации

Как приглашённый артист

Саундтреки

Другие песни, попавшие в чарты

Видеоклипы

Примечания 

Girls’ Generation